Golovkin je priimek več oseb:
 Vasilij Jakolevič Golovkin (1909–1986), sovjetski general
 Genadij Genadijevič Golovkin (* 1982), kazaški bokser
 Gavril Ivanovič Golovkin (1660–1734), ruski diplomat

Ruski priimki